Зернівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та на території колишнього СРСР.

Зернівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Зернівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район